Altissimo steht für:

 Altissimo (Musik), Spieltechnik in den oberen Tonlagen
 Altissimo (Venetien), Gemeinde in Venetien, Italien

Namensträger
 Cristofano dell’Altissimo (* um 1503–1605), italienischer Maler und Kopist